Села:
 Крижанівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Крижанівка — Одеська область, Одеський район
 Крижанівка — Одеська область, Березівський район, Коноплянська сільська громада
 Крижанівка — Одеська область, Березівський район, Петровірівська сільська громада

Інше:
 Крижанівка — спостережна станція у складі обсерваторії Одеського державного університету в селі Крижанівка Одеського району Одеської області